De nombreuses villes françaises ont nommé une voie publique (avenue, esplanade, place, rue, pont, ...) d'après l'historien et écrivain français Jules Michelet (1798-1874) : 

Avenues
 Avenue Michelet à Agen
 Avenue Michelet à La Courneuve
 Avenue Michelet à Saint-Ouen-sur-Seine
 Avenue Michelet à Salon-de-Provence

Boulevards
 Boulevard Michelet à Lyon
 Boulevard Michelet à Marseille
 Boulevard Michelet à Nantes
 Boulevard Jules-Michelet à Toulouse

Rues
 Rue Michelet (Nancy)
 Rue Michelet (Paris)

Michelet Avenue